Plexaura är ett släkte av koralldjur. Plexaura ingår i familjen Plexauridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Plexaura